XCL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cluff Lake (Canada)
 xcl – codice ISO 639-3 della lingua armena classica